Будищевможет означать:

 Будищев, Алексей Николаевич (1867—1916) — русский писатель-беллетрист и поэт.
 Будищев, Иван Матвеевич (ок. 1780—1828) — учёный-гидрограф начала XIX века.
 Будищев, Лев Иванович — герой первой обороны Севастополя, участник Синопского сражения, капитан 1 ранга, командир корабля «Императрица Мария».